Tejeda steht für:
 Tejeda, Gemeinde auf der kanarischen Insel Gran Canaria

Tejeda ist der Familienname folgender Personen:

 Adalberto Tejeda Olivares (1883–1960), mexikanischer Botschafter
 Anay Tejeda (* 1983), kubanische Hürdenläuferin
 Eduardo Estéban Tejeda (* 1923), argentinischer Komponist
 Felipe Tejeda García (1935–2018), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Mexiko
 Frank Tejeda (1945–1997), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker der Demokratischen Partei
 Gladys Tejeda (* 1985), peruanische Leichtathletin
 Jesús Torres Tejeda († 2002), dominikanischer Hörfunksprecher, -produzent und -direktor
 Marcelo Tejeda (* 1988), salvadorianisch-uruguayischer Fußballspieler
 Príamo Pericles Tejeda Rosario (* 1934), dominikanischer Geistlicher, Altbischof von Baní
 Ricardo Guerra Tejeda (1927–2007), mexikanischer Philosoph und Botschafter
 Yeltsin Tejeda (* 1992), costa-ricanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Tejada